Жан IV:* Жан IV (1403—1427) — герцог Брабанта, герцог Лимбурга и маркграф Антверпена, граф Эно, граф Голландии и Зеландии.
 Жан IV де Шалон-Арле (ум. 1502) — принц Оранский, сеньор д’Арле и д’Аргёль, виконт Безансона.
 Жан IV д’Аркур (ум. 1346) — барон д’Аркур, 1-й граф д’Аркур, барон де Сен-Совер, виконт де Шательро, сеньор д’Эльбеф, де Брион, де Монтгомери.
 Жан IV д’Арманьяк (1396—1450) — виконт де Ломань, граф д’Арманьяк, де Фезансак и де Роде. См. также 
 Жан I
 Жан II
 Жан III
 Жан V
 Жан VI